Bernard David peut désigner :
 Bernard David (1964-), footballeur et entraîneur français ;
 Bernard David (1927-1998), prêtre catholique, historien et écrivain français.